Le sigle GMAC peut désigner :
 Ally Financial, anciennement GMAC  (General Motors Acceptance Corporation), une entreprise américaine spécialisée dans les services financiers ;
 Le GoDaddy.com Bowl, anciennement Mobile Alabama Bowl (1999), GMAC Mobile Alabama Bowl (2000) et GMAC Bowl (de 2001 à 2010), une rencontre de football américain universitaire qui se tient depuis 1999 au stade Ladd-Peebles, dans la ville de Mobile (Alabama).